Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Federico Browne che ha battuto in finale Răzvan Sabău 6-0, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (secondo turno)
 John van Lottum (quarti di finale)
 Vasilīs Mazarakīs (semifinali)
 Florent Serra (quarti di finale)

 Federico Luzzi (primo turno)
 Jakub Herm-Zahlava (semifinali)
 Simon Greul (secondo turno)
 Maximilian Abel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2002